Reiter (motorfiets) – Italiaans motorfietsmerk
 Syndroom van Reiter  – een auto-immuunziekte
M. Reiter – zoöloog in de eerste helft van de twintigste eeuw
 Claude Reiter – Luxemburgs voetballer
 Josef ("Pepi") Reiter – Oostenrijks judoka 
 Reiter (militair), 16e/17e eeuwse ruiters uit de cavalerie.